Dzembronia – rzeka na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim
 Dzembronia – szczyt w Czarnohorze, o wysokości 1877 m n.p.m.
 Dzembronia – wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim